Katona Gyula (1879–1944) tornász, olimpikon
 Katona Gyula (1899–1985) orvos
 Katona Gyula (1941) matematikus

 hasonló nevűek
 Julius Katona (1902–1977) magyar származású német operaénekes (tenor)

Jegyzetek